Franciaország
Pray, település Loir-et-Cher megyében

 Olaszország
Pray, település Piemont régióban, Biella megyében

Zene
Pray (Crematory-album)
Pray (Justin Bieber-dal)
Pray (Kavasze Tomoko-dal)
Pray (Take That-dal)